Christophstraße bezeichnet:

 Christophstraße (Heilbronn), Straße in Heilbronn
 Christophstraße (Trier), Straße in Trier
 Straße in Köln, danach benannt: U-Bahnhof Christophstraße/Mediapark